

Топонимы 
Байердорф (нем. Baierdorf)

Омонимы 
Австрия
 Байердорф (Мурталь)— населённый пункт в общине Вайскирхен-ин-Штайермарк в Австрии, в федеральной земле Штирия (политический округ Мурталь).
 Байердорф-бай-Ангер

Германия

 Байердорф в составе коммуны Равельсбах